Суперкубок Албанії з футболу 2009 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 2009 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Фламуртарі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2009
Албанія